En couture, une boutonnière désigne un élément du costume destiné à permettre le passage d'un bouton et, par extension, l'ensemble des boutons et boutonnières d'un vêtement, et les décorations ou fleurs portées à la boutonnière.
 
Boutonnière, féminin de boutonnier, désigne aussi la personne qui fabrique des boutons.

Par analogie, le terme boutonnière est utilisé dans d'autres domaines : 
 en géologie, une boutonnière est une dépression creusée, par érosion, dans la partie haute d'un anticlinal ;
 en chirurgie, une boutonnière est une incision longue et étroite, généralement pratiquée dans le périnée ;
 en anatomie, la  est un traumatisme de la main ; boutonnière, féminin de boutonnier, est un adjectif qui qualifie ce qui provoque des boutons sur le corps humain ;
 en serrurerie, c'est une gâche pour certains volets.

Autres 

 Théâtre de la Boutonnière, salle de théâtre parisienne